Штаудт ()

Топоним 
 Штаудт () — коммуна в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц.

Фамилия 
Штаудт — немецкая фамилия.

 Известные носители
 Штаудт, Карл Георг Христиан (1798—1867) — немецкий математик.